Lehua (Hawaiisch) steht für:
 Lehua, eine Insel im Hawaiʻi-Archipel
 ein traditionelles Häuptlingstum, das die Insel Lehua und den Norden der Insel Niihau umfasst
 die Blüte des ʻŌhiʻa-Baumes (Metrosideros macropus, M. collina subsp. polymorpha) oder den Baum